El término Millán puede hacer referencia a varias personas:

 Millán (m. 574), ermitaño santificado;
 Aníbal Roberto Millán, botánico;
 César Millán, entrenador de perros;
Eusebio Millán introductor del Baloncesto en España en 1921;
 José Antonio Millán (1954-), lingüista, autor y editor español;
 Manuel Millán, actor español;
 Natalia Millán, actriz y cantante española;
 Pedro Millán, escultor español;
 Rafael Millán Picazo, músico;
 Santi Millán, actor español;
 Vania Millán, modelo española;
 Millán Salcedo, humorista del grupo español Martes y trece.

También puede ser el nombre común de la planta Echinochloa crus-galli.